Virtual Path Identifier – protocollo di rete